Langethal är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Eduard Langethal (1806–1878), tysk botaniker och agrarhistoriker
 Heinrich Langethal (1792–1879), tysk pedagog

Tyska efternamn